Никола́й Фёдорович Про́зоров (, село Покровское, Пензенская губерния — 21 августа 1930, Ленинград) — священник Русской православной церкви.

Биография 
Учился в духовной семинарии. Бросил Семинарию в 1915 году и в возрасте 18 лет пошёл добровольцем на фронт. Окончил в том же году Михайловское артиллерийское училище.

Командовал батальоном. Революция застала его подпоручиком. В 1918 году — инспектор Всевобуча.

По возвращении с фронта в Пензу был обвинён с другими офицерами в «заговоре» и приговорен к расстрелу. Горячо молясь в ожидании казни, дал обет пойти в священники, если Господь сохранит ему жизнь. На утро ему объявили о замене расстрела многолетним заключением.

Оказавшись на свободе, принял в 1919 году священство. Рукополагал его архиепископ Иоанн (Поммер).

В 1919—1927 годы — служил в сельских храмах близ Пензы. Арестовывался в 1924 году, вскоре освобождён.

С начала 1927 жил в Ленинграде, учился в Богословско-пастырском училище, а затем на Высших Богословских курсах (до июля 1928). Служил в церкви Лаврской Киновии.

В 1928—1929 года настоятель церкви Св. Александра Ошевенского на Пискарёвке. Иосифлянин, был секретарём епископа Димитрия (Любимова).

Арестован 28 ноября 1929 года; постановлением Коллегии ОГПУ от 3 августа 1930 года по статье 5810, 11 УК РСФСР приговорён к ВМН; расстрелян 21 августа 1930 года. Реабилитирован 2 октября 1989 года.

Канонизирован Русской православной церковью заграницей в 1981 году.

Имя сщмч. Николая Прозорова внесено в месяцеслов согласно определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 11 марта 2020 года.

Семья 
Три дочери.

Адреса 
 Ленинград, Беляевский проспект, 13.

Примечания

Ссылки 
 Прозоров Николай Федорович
 
 

Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Подпоручики
Участники Первой мировой войны (Россия)
Священники Русской православной церкви
Иосифлянское духовенство
Священнослужители, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Канонизированные РПЦЗ
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1930 году